Мирдза Яновна Ке́мпе (, настоящая фамилия — Найковская; 27 января (9 февраля) 1907, Лиепая — 12 апреля 1974, Рига) — латышская советская поэтесса. Заслуженный деятель культуры Латвийской ССР (1957). Народный поэт Латвийской ССР (1967). Лауреат Государственной премии СССР (1967).

Биография 
Родилась  в Либаве (ныне Лиепая, Латвия) в семье рабочего. В 1927—1928 годах училась в Латвийском университете. Работала на Рижском радио диктором, затем в газете «Информатор». После присоединения Латвии к СССР в 1940—1941 годах работала заведующей редакцией литературно-художественного вещания Рижского радиокомитета.

Во время Великой Отечественной войны жила и работала в Астрахани, Иванове и в Москве. После войны вернулась в Ригу. Печаталась в газетах «Циня» («Борьба»), «Латвиешу стрелниекс» («Латышский стрелок»), альманахе «Карогс» («Знамя»).

Умерла 12 апреля 1974 года. Похоронена в Риге на Лесном кладбище.

Именем Мирдзы Кемпе в 1980 году названа новая улица в Риге.

Литературная деятельность 
Начала печатать свои стихи с 1924 года. С 1940 года печатала стихи в газете «Бривайс земниекс» («Свободный землепашец»).

Поэзия её гражданственна. Многие стихи посвящены борьбе за мир. Занималась переводами и писала для театра. Перевела на латышский язык произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, У. Уитмена, М. Джалиля, Э. Межелайтиса, «Необыкновенное лето» К. А. Федина, «Дон Кихот» М. Сервантеса, «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта и другие.

Личный архив хранится в:
 Лиепайский ИХМ, 7 единиц хранения, 1948—1965.
 МЛИ Латвийской ССР, 6027 единиц хранения, 1907—1974.

Библиография 
Произведения Кемпе переведены на многие языки народов СССР.
 сборник стихов «Утренний ветер» (1946)
 сборник стихов «Слово друга» (1950)
 Dzejas. Izlase, Rīga, 1955
 сборник стихов «Любовь» (1957)
 сборник стихов «Яростное пламя» (1961)
 сборник стихов «Вечность мгновений» (1964), русский перевод 1966
 Dzintara spogulis, Rīga, 1968
 сборник стихов «Путь человека» (1969)
 сборник стихов «Шиповник» (1972)
 сборник стихов «Дикая роза» (1972) и др.

Звания и награды 
 заслуженный деятель культуры Латвийской ССР (1957)
 народный поэт Латвийской ССР (1967)
 Государственная премия Латвийской ССР (1958)
 Государственная премия СССР (1967) — за сборник стихов «Вечность мгновений» (1964)
 орден Трудового Красного Знамени (03.01.1956)
 медали

Примечания

Ссылки 
 
 Кемпе Мирдза Яновна
 

Народные поэты Латвийской ССР
Лауреаты Государственной премии Латвийской ССР
Писатели-соцреалисты
Переводчики Александра Пушкина
Переводчики на латышский язык
Литераторы, известные под псевдонимами
Члены Союза писателей СССР
Заслуженные деятели культуры Латвийской ССР
Выпускники Латвийского университета
Похороненные на кладбище Райниса